Mamadou N'Doye (1961. december 27. –) szenegáli nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása: villanyszerelő.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
1996-ban lett az I. Liga játékvezetője. A nemzeti játékvezetéstől 2006-ban vonult vissza.

Nemzetközi játékvezetés
A Szenegáli labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 1999-től tartotta nyilván partbírói keretében. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen szolgálta a labdarúgást partbíróként. Az aktív nemzetközi partbíráskodástól 2006-ban, a FIFA JB 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság

U17-es labdarúgó-világbajnokság
Peru rendezte a 11., a 2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokságot, ahol a FIFA JB Mourad Daami partbírójaként foglalkoztatta.

2005-ös U17-es labdarúgó-világbajnokság

---

Németországban rendezték a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokság döntő találkozóit, ahol egy csoporttalálkozón, az Ausztrália–Japán (3:1) mérkőzést vezető egyiptomi Esszám Abd el-Fattáh bíró szakmai munkáját segítette partbíróként. Ez volt az első világtorna, amikor a meghívott játékvezetőhöz (nemzeti vagy nemzetközi) szorosan kapcsolódtak asszisztensei. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 1.

2006-os labdarúgó-világbajnokság

Világbajnoki mérkőzés

Afrika Kupa 
Egyiptomban rendezték a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát, ahol a három csoporttalálkozón foglalkoztatták partbíróként. Partbírói mérkőzéseinek száma: 3.

Források 

Szenegáli labdarúgó-játékvezetők
1961-ben született személyek
Élő személyek